Il 2020 Tour sarà un tour musicale del gruppo statunitense dei Bon Jovi, intrapreso nel 2020 per promuovere il quindicesimo album in studio della band 2020.

Ad eccezione delle date di Las Vegas e Toronto il tour avrà come special guest l'artista canadese Bryan Adams. 
Nella data di Montréal l'artista d'apertura sarà Sam Roberts.

A causa della diffusione del COVID-19, il tour 2020, è stato cancellato.

Date del tour

Musicisti

Bon Jovi
 Jon Bon Jovi - voce, chitarra
 David Bryan - tastiere, cori
 Tico Torres - batteria
 Phil X - chitarra, cori
 Hugh McDonald - basso, cori

Musicisti di supporto 
 John Shanks - chitarra ritmica, cori
 Everett Bradley - chitarra, cori

Note

Collegamenti esterni

Tour musicali del 2020
Tour dei Bon Jovi